Пайки — название населённых пунктов.

Россия 
 Пайки — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Пайки — деревня в Вурнарском районе Чувашии.

Украина 
 Пайки — село в Згуровском районе Киевской области.